Onze comtés des États-Unis portent le nom de comté de Fayette () :
 le comté de Fayette, situé dans l'État de l'Alabama ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de Géorgie ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de l'Illinois ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de l'Indiana ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de l'Iowa ;
 le comté de Fayette, situé dans le Commonwealth du Kentucky ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de l'Ohio ;
 le comté de Fayette, situé dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État du Tennessee ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État du Texas ;
 le comté de Fayette, situé dans l'État de Virginie-Occidentale.

Voir aussi